Billie Jean King ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-3, 6-3.

Teste di serie
 Evonne Goolagong (finalista)
 Billie Jean King (campionessa)
 Nancy Richey (quarti di finale)
 Chris Evert (semifinali)
 Kerry Melville (terzo turno)
 Rosie Casals (semifinali)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Françoise Dürr (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1972